Тони Колет () аустралијска је глумица рођена 1. новембра 1972. године у Блектауну (Аустралија).

Филмографија 

|-
|1992.|| Спотсвуд ||-{Spotswood}-||Венди Робинсон||
|-
|1993.|| Принцеза и обућар ||-{The Thief and the Cobbler}-||Вештица||глас
|-
|1995.|| Венчање без младожење ||-{Muriel's Wedding}-||Мјуријел Хеслоп||
|-
|1996.|| Кози ||-{Così}-||Џули||
|-
|1996.|| Носач ковчега ||-{The Pallbearer}-||Синтија||
|-
|1996.|| Ема ||-{Emma}-||Харијета Смит||
|-
|1997.|| Време чекања ||-{Clockwatchers}-||Ајрис Чапман||
|-
|1997.|| Дијана и ја ||-{Diana & Me}-||Дијана Спенсер||
|-
|1998.|| Момци ||-{The Boys}-|| Мишел||
|-
|1998.|| Велвет Голдмајн ||-{Velvet Goldmine}-||Менди Слејд||
|-
|1999.|| Осам и по жена ||-{8½ Women}-||Гриселда/сестра Конкордија||
|-
|1999.|| Шесто чуло ||-{The Sixth Sense}-||Лин Сир||
|-
|2000.|| Шафт ||-{Shaft}-||Дајана Палмијери||
|-
|2000.|| Хотел Сплендид ||-{Hotel Splendide}-||Кет||
|-
|2002.|| Кобно престројавање ||-{Changing Lanes}-||Мишел||
|-
|2002.|| Све о дечаку ||-{About a Boy}-||Фиона||
|-
|2002.|| Прљава дела ||-{Dirty Deeds}-||Шерон||
|-
|2002.|| Сати ||-{The Hours}-||Кити||
|-
|2003.|| Јапанска прича ||-{Japanese Story}-||Сенди Едвардс||
|-
|2004.|| Савршен кадар ||-{The Last Shot}-||Емили Френч||
|-
|2004.|| Кони и Карла ||-{Connie and Carla}-||Карла||
|-
|2005.|| У њеним ципелама ||-{In Her Shoes}-||Роуз Фелер||
|-
|2006.|| Мала мис Саншајн ||-{Little Miss Sunshine}-||Шерил Хувер||
|-
|2006.|| Ноћни слушалац ||-{The Night Listener}-||Дона Д. Логанд||
|-
|2006.|| Слични умови ||-{Like Minds}-||Сали||
|-
|2006.|| Мртва девојка ||-{The Dead Girl}-||Арден||
|-
|2007.|| Предвечерје ||-{Evening}-||Нина Марс||
|-
|2007.|| Све је јавно ||-{Towelhead}-||Мелина Хајнс||
|-
|2008.|| Црни балон ||-{The Black Balloon}-||Меги Молисон||
|-
|2008.|| Хеј, па то је Естер Блубергер ||-{Hey, Hey, It's Esther Blueburger}-||Мери||
|-
|2009.|| Мери и Макс ||-{Mary and Max}-||Мери Дејзи Динкл||глас
|-
|2011.|| Исус Хенри Христ ||-{Jesus Henry Christ}-||Патриша Херман||
|-
|2011.|| Ноћ страве ||-{Fright Night}-||Џејн Брустер||
|-
|2011.|| Анђео у кући ||-{Foster}-||Зои ||
|-
|2012.|| Хичкок ||-{Hitchcock}-||Пеги Робертсон||
|-
|2012.|| Луда породица ||-{Mental}-||Шез||
|-
|2013.|| Пут повратка ||-{The Way, Way Back}-||Пем||
|-
|2013.|| Све смо рекли ||-{Enough Said}-||Сара||
|-
|2013.|| Благо њима ||-{Lucky Them}-||Ели Клаг||
|-
|2014.|| Дуг пут до дна ||-{A Long Way Down}-||Морин||
|-
|2014.|| Тами ||-{Tammy}-||Миси ||
|-
|2014.|| Хектор у потрази за срећом ||-{Hector and the Search for Happiness}-||Агнес||
|-
|2014.|| Тролови из кутија ||-{The Boxtrolls}-||Портли Ринд||глас
|-
|2014.|| Пашњак ||-{Glassland}-||Џин||
|-
|2015.|| Већ ми недостајеш ||-{Miss You Already}-||Мили||
|-
|2015.|| Крампус ||-{Krampus}-||Сара||
|-
|2016.|| Империјум ||-{Imperium}-||Анџела Зампаро||
|-
|2018.|| Наслеђено зло ||-{Hereditary}-||Ени Грејам||
|-
|2019.|| Нож у леђа ||-{Knives Out}-||Џоуни Тромби||
|-
|2021.|| Алеја ноћних мора ||-{Nightmare Alley}-||Зина Крумбејн||
|-
|2022.|| Наследство ||-{The Estate}-||Мејси||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
|2001.|| Вечера са пријатељима ||-{Dinner with Friends}-||Бет||ТВ филм
|-
|2006.|| Цунами: Последице ||-{Tsunami: The Aftermath}-||Кети Грејам||ТВ филм
|-
|2009–2011.|| Уједињене Државе Таре ||-{United States of Tara}-||Тара Грегсон||36 епизода
|-
|2013−2014.|| Таоци ||-{Hostages}-||др Елен Сандерс||15 епизода
|-
|2014.|| Ђавоље игралиште ||-{Devil's Playground}-||Маргарет Волас||мини-серија
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Аустралијске глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми
Аустралијски гласовни глумци
Биографије живих особа